Рыбное — озеро на территории Коверского сельского поселения Олонецкого района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,2 км², площадь водосборного бассейна — 2,3 км². Располагается на высоте 17,3 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: вытянуто с юго-востока на северо-запад. Берега каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

Из северо-западной оконечности озера вытекает ручей без названия, впадающий в реку Туксу, приток Олонки.

В юго-восточной части озера расположены два небольших острова без названия.

Вдоль юго-западного берега озера проходит дорога местного значения  («Новинка — Тигвера»).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000014954.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Туксы
Озёра Олонецкого района